— группировка японских войск, размещённая в генерал-губернаторстве Тёсэн.

История 
Во время русско-японской войны Япония оккупировала большую часть Корейской империи и 11 марта 1904 года разместила в Хансоне войсковую группировку — , формально — для защиты японского посольства и японских подданных, а в действительности с целью аннексии страны. После аннексии Кореи Японской империей в 1910 году эти войска были переименованы в Тёсэн тюсацугун, а 1 июня 1918 года — в Гарнизонную армию в Корее. Основной задачей этих войск была защита Корейского полуострова от возможного вторжения со стороны СССР, однако они также использовались для подавления политических и националистических выступлений в самой Корее. Гарнизонная армия в Корее также использовалась для поддержки Квантунской армии, когда та в 1931 году совершила несанкционированное вторжение в Маньчжурию. С 1941 года Гарнизонная армия в Корее стала подчиняться Главному командованию обороны.

В октябре 1942 года японские власти ввели военное обучение для корейцев (в возрасте от 17 до 21 года — по набору, а в возрасте от 21 до 30 лет — в качестве добровольцев). В 1943 году было организовано корейское отделение резервистов японской армии с филиалами в каждой провинции.

Во время развернувшегося наступления американо-английских войск на Тихом океане в марте 1944 года японские власти приняли меры по широкой мобилизации в армию населения Кореи. В соответствии с императорским указом о введении всеобщей воинской повинности предполагалось призвать в 1944 г. 210 тыс. корейцев. В дальнейшем, дислоцированные в Корее пехотные дивизии формирования 1944—1945 гг. имели свыше 15 процентов солдат корейской национальности.

К началу 1945 года Корейская армия (командование которой осуществлял генерал Й. Кодзуки) включала в себя три кадрированные дивизии и отдельные гарнизонные части, дислоцированные на территории Корейского полуострова, она находилась в непосредственном подчинении императорской ставки в Токио, но при возникновении необходимости предусматривалось подчинение всех войск в Корее главнокомандующему Квантунской армии.

22 января 1945 года было принято решение о переформировании Корейской армии и приказом ставки от 6 февраля 1945 года Корейская армия была официально преобразована в 17-й фронт со штабом в городе Кэйдзё. 26 февраля 1945 года ставка отдала приказ о проведении мероприятий по обеспечению боевой готовности в метрополии, в соответствии с которым на территории Японии и Кореи предусматривалось увеличение численности войск и создание к сентябрю 1945 года новых армейских частей. Первый этап мобилизации начался в конце февраля 1945 года и прошёл успешно (в конце февраля в Корее сформировали две дивизии береговой обороны и две отдельные смешанные бригады; для руководства этими соединениями в ходе второго этапа мобилизации был создан штаб 58-й армии на острове Чеджудо), второй этап мобилизации закончился в начале апреля 1945 года. 23 мая 1945 года начался третий этап мобилизации.

Список командного состава

Командующие

Начальники штаба

Примечания 

Вооружённые силы Японии во Второй мировой войне
Корея под управлением Японии